Lehesten – comune tedesco del circondario della Saale-Holzland
 Lehesten – comune tedesco del circondario di Saalfeld-Rudolstadt